Miki Itō – doppiatrice giapponese
Miki Itō – attrice e idol giapponese
Miki Itō –  sciatrice freestyle giapponese